Шмаринов — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Шмаринов, Дементий Алексеевич (1907—1999) — советский график и рисовальщик. Народный художник СССР.
 Шмаринов, Сергей Алексеевич (род. 1958) — советский и российский художник, академик Российской академии художеств (2007).

Шмаринова:
 Шмаринова, Карина Николаевна (1937—2012) — советская актриса театра и кино.